Paradoncholaimus är ett släkte av rundmaskar. Paradoncholaimus ingår i familjen Oncholaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Paradoncholaimus